La Strade Bianche 2018 fou la dotzena edició de la Strade Bianche. Aquesta va ser la segona vegada que la cursa formà part de l'UCI World Tour, amb una categoria 1.UWT, i es disputà el 3 de març de 2018 sobre un recorregut de 184 quilòmetres, amb inici i final a Siena, seguint carreteres, però també les anomenades strade bianche, pistes forestals.

El vencedor final fou el belga Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), que s'imposà en solitari i sota la pluja en l'arribada a Siena. L'acompanyaren al podi Romain Bardet (AG2R La Mondiale) i Wout Van Aert (Verandas Willems-Crelan).

Recorregut 
Sectors de strade bianche

Equips participants

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
  Web oficial de la cursa

UCI World Tour 2018
2018